Gallina ciega puede referirse a:
 gallina ciega, nombre común de la familia de aves Caprimulgidae. 
 gallina ciega, nombre común de las larvas de escarabajos del género Phyllophaga, conocidas por ser una plaga agrícola importante.
 gallina ciega, un juego infantil en el que se tapan los ojos a un jugador seleccionado.
La gallina ciega, cuadro de Francisco de Goya pintado entre 1788 y 1789.
La gallina ciega, cuadro de Jean-Honoré Fragonard de hacia 1769.